La Defensa semieslava (ECO D44-D49) es una de las variantes principales del Gambito de dama. Lo que caracteriza a la defensa semieslava 4.... c6 es la jugada c6. Si se hace en la jugada 2 la variante se llama Defensa eslava, y si se hace más adelante se llama semieslava. Muchas de las líneas siguientes hacen c6 en la cuarta jugada.

Línea principal
1.d4 d5
2.c4 e6
3.Cc3 Cf6
4.Cf3 c6

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 5.Ag5 h6 6.Axf6 Dxf6 7.Db3

Una posible continuación es la defensa Merano.

Contra la defensa semieslava: 5.e3 

Aunque no es lo normal, también se puede jugar 5.e3 contra la defensa semieslava. En principio se trata de una jugada pasiva, ya que encierra el alfil blanco de casillas negras, pero se podrá liberar luego jugando e4. Por otra parte, abre la puerta de la peligrosa defensa Merano.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 5.e3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 5.e3 Cbd7
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 5.e3 Cbd7 6.Ad3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 5.e3 Cbd7 6.Ad3 Ae7
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 5.e3 Cbd7 6.Ad3 Ab4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 5.e3 Cbd7 6.Ad3 Ad6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 5.e3 Cbd7 6.Ad3 dxc4 7.Axc4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 5.e3 Cbd7 6.Dc2
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 5.e3 Cbd7 6.Ce5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 5.e3 Ce4 6.Ad3 f5 Defensa muro de piedra
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 5.e3 a6 Defensa Merano acelerada

Véase también 
 Ajedrez
 Apertura en ajedrez
 Apertura abierta
 Apertura cerrada
 Apertura semiabierta
 Apertura irregular
 Gambito de dama
 Notación algebraica

Referencias 

Semieslava